Foch může být :

 hovorové označení pro přihrádku nebo obor (z němčiny)
 frazeologismus člověk od fochu

geografické názvy
 Île Foch – francouzský ostrov
 Avenue Foch – pařížská třída

příjmení osob
 Elisabeth Foch – francouzská fotografka
 Ferdinand Foch – francouzský voják a vojevůdce
 Nina Foch – nizozemská herečka

lodě
 Foch (1928) – francouzský křižník z 20. let 20. století
 Foch (letadlová loď) – francouzská letadlová loď z konce 20. století

jiné 
 Fochova linie – dočasná demarkační čára mezi Polskem a Litvou, navržená Dohodou po skončení první světové války 
 Avenue Foch (stanice RER v Paříži) 
 Hôpital Foch – veřejná fakultní nemocnice v Suresnes
 Fochova třída – v letech 1922–1940 název dnešní Vinohradské třídy v Praze